

Toponymes



Garden Cove, une communauté de la péninsule de Burin sur l'île de Terre-Neuve;



Garden Cove, une communauté de l'île de Key Largo dans le comté de Monroe.

Homonymie de toponyme